Jeroen Janssen (stripauteur), Belgisch stripauteur
Jeroen Janssen (wielrenner), Nederlands wielrenner
Jeroen Janssen (schaatser), Nederlands schaatser